Кубок Сан-Марино з футболу 2006–2007 — 47-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сан-Марино. Титул вдруге здобула Мурата.

Календар

Груповий етап

Група А 

Результати

Група В 

Результати

Група С 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|18 квітня 2007

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|25 квітня 2007

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сан-Марино на soccerway
 Кубок Сан-Марино на rsssf 

2006—2007
Сан-Марино
Сан-Марино